Il doppio del torneo di tennis Colorado Tennis Classic 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Josh Goffi e Jason Marshall 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Josh Goffi /  Jason Marshall (finale)

 Harsh Mankad /  Arvind Parmar (quarti di finale)
 Doug Bohaboy /  Jack Brasington (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Colorado Tennis Classic 2003